Forest Glen ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Forest Glen (Georgia)
 Forest Glen (Indiana)
 Forest Glen (Kalifornien)
 Forest Glen (Maryland)
 Forest Glen (New York)
 Forest Glen Beach (Wisconsin)
 Forest Glen Park (Maryland)

in Australien:
 Forest Glen (New South Wales)
 Forest Glen (Queensland)